Lang-šan může znamenat:

 Lang-šan (Ťiang-su) – hora ve východočínské prefektuře Nan-tchung v provincii Ťiang-su;
 Lang-šan (Vnitřní Mongolsko) – horské pásmo ve Vnitřním Mongolsku, část pohoří Jin-šan.